Højene steht für:
 Højene (Godsted Sogn), bronzezeitliches Gräberfeld in der Godsted Sogn, Guldborgsund Kommune

Ortschaften:
 Højene (Horsens Sogn), Horsens Sogn, Aalborg Kommune
 Højene (Nørre Lyndelse Sogn), Nørre Lyndelse Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Højene (Sankt Olai Sogn), Sankt Olai Sogn, Hjørring Kommune

 Højen oder Gammel Skagen Ortsteil von Skagen